Транстенсия — косое растяжение, вызывающее образование сдвиго-раздвига. При транстенсии вдоль трансформного разрыва происходят раздвиг и образование расщелин с крутыми обрывистыми склонами и поднятыми из глубины тектоническими клиньями серпинитизированных перидотитов мантии, сопровождающиеся повышенным тепловым потоком.

См. также 
 Литосфера
 Транспрессия

Тектоника